

Ahmed Salah Bara .. Artiste peintre Algérien né le 10 Août 1970 

 Al-Barâ' ibn Mâlik (?-640), compagnon du prophète de l'islam Mahomet ;
 Céline Bara (1978-), actrice française ;
 Guy Bara (1923-2003), auteur de bande dessinée belge ;
 Hiérosme de Bara (1540-1600), peintre verrier, orfèvre et armoriste français ;
 Jean-Honoré Bara (1798-1864); prélat catholique romain ; 
 Joseph Bara (1779-1793), héros de la Révolution française ;
 Jules Bara (1835-1900), homme politique belge ;
 Louis Bara, (1881- 1935), ouvrier syndicaliste libertaire et antimilitariste.
 Margit Bara (1928-2016), actrice hongroise ;
 Pierre-Édouard Bara (), peintre polonais ;
 Theda Bara (1885-1955), actrice américaine de films muets ;
 Tina Bara (1962-), photographe allemande ;
 Walib Bara (1975-), administrateur culturel, auteur et producteur burkinabè.

Toponymes 

 Bara, village bosniaque du canton d'Una-Sana ;
 Bara, commune du département de Djibasso au Burkina Faso ;
 Bara, commune du département de Safané au Burkina Faso ;
 Bara, village d'Aragon, en Espagne ;
 Bara, collectivité territoriale malienne de la région de Gao ;
 District de Bara, district népalais ;
 Bara, une localité polonaise de la Poméranie-Occidentale ;
 Bara, commune en Roumanie ;
 Bara village slovaque du district de Trebišov ;
 Bara, village du Soudan ;
 Bara, localité de Suède ;
 Al-Bara, village de Syrie.

Hydronyme 
 Bära, affluent du Danube.

Autres 
 Bara, nom d'un tableau de Jean-Jacques Henner représentant Joseph Bara.
Bara, terme de jargon japonais désignant un genre de publications illustrées.
 Bara, langue tucanoane de la branche orientale.
 Bara, peuple malgache.
 Bara, instrument de musique à percussion d'Afrique de l'Ouest